Carlton Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carlton Mountain (Oklahoma)	
 Carlton Mountain (South Carolina)